Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Davis che ha battuto in finale Glenn Layendecker 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Henri Leconte (terzo turno)
 Terry Moor (terzo turno)
 Tim Wilkison (terzo turno)
 Guy Forget (quarti di finale)
 Peter Doohan (terzo turno)
 Marty Davis (semifinali)
 Bob Green (secondo turno)
 Marty Davis (campione)

 Ken Flach (secondo turno)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Leif Shiras (secondo turno)
 Jay Lapidus (secondo turno)
 Roger Knapp (secondo turno)
 Peter Doohan (quarti di finale)
 Marc Flur (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1985